Afonso VI pode referir-se aos seguintes líderes:

 Afonso VI de Portugal
 Afonso VI de Leão e Castela (também Afonso VI de Castela ou Afonso VI de Leão)

Desambiguação